Blauwe langstaartglansspreeuw
 Groene langstaartglansspreeuw
 Meves' langstaartglansspreeuw